István Lévai (né en 1957), boxeur hongrois
István Lévai (né en 1990), lutteur gréco-romain slovaque